

Geografia
 Tilly – comune francese nel dipartimento dell'Eure nella regione della Normandia
 Tilly – comune francese nel dipartimento dell'Indre nella regione del Centro-Valle della Loira
 Tilly – comune francese nel dipartimento degli Yvelines nella regione dell'Île-de-France
 Tilly – frazione del comune italiano di Challand-Saint-Anselme (Aosta)

Persone
 Johann Tserclaes, conte di Tilly – condottiero belga, comandante delle forze cattoliche all'inizio della guerra dei trent'anni
 Charles Tilly – sociologo, politologo e storico statunitense
 Jennifer Tilly – attrice e giocatrice di poker statunitense
 Meg Tilly – attrice, ballerina e scrittrice statunitense

Altro 
 Tilly Nardi – personaggio della fiction RAI Incantesimo
 Tilly – nome di veicoli militari britannici in uso durante la seconda guerra mondiale